Family () — дебютный студийный альбом американского музыкального продюсера DJ Scheme. Он был выпущен 4 декабря 2020 года на лейбле Empire Records. Альбом содержит гостевые участия от Ski Mask the Slump God, Robb Banks, Lil Yachty, Lil Mosey и других. Делюкс-версия была выпущена 22 января 2021 года, она содержит один дополнительный трек «Buck 50» при участии умершего от передозировки рэпера Juice WRLD.

История 
11 августа 2020 года DJ Scheme объявил, что альбом выйдет через месяц. Его выход не состоялся в сентябре. Scheme сказал, что его альбом выйдет в ноябре 2020 года, объявив новых гостевых исполнителей: Скриллекс, Joey Bada$$ и других. 7 ноября 2020 года DJ Scheme раскрыл название и обложку. 13 ноября была объявлена дата выпуска.

Синглы 
13 ноября 2020 года DJ Scheme выпустил первый и единственный сингл с альбома «Soda» при участии Ski Mask the Slump God, Cordae и продюсерского дуэта Take a Daytrip.

Название 
Dj Scheme объяснил значение названия альбома: «Я вырос с разведёнными родителями, я потерял много семей, когда рос, и всю свою жизнь я терял людей. Вот почему я назвал свой альбом Family, потому что семья для меня всё. Это единственное, что у меня есть».

Отзывы 

Рецензент Cry из Album of The Year написал: «голоса двадцати одного артистов, представленных на альбоме, прекрасны, хотя большую часть времени не очень согласованы между собой. DJ Scheme не решил комбинировать исполнителей на треках, предпочитая придерживаться артистов, у которых вокал, кажется, легко сочетается друг с другом, хотя коллаборации Cordae и Ski Mask Slump God, Lil Mosey и Ty Dolla $ign были довольно уникальными и их было круто слушать».

Список композиций

Примечания 

Дебютные альбомы 2020 года
Альбомы, спродюсированные Ronny J